Новоозёрное — название населённых пунктов:
 
 Новоозёрное — село в Кытмановском районе Алтайского края России.
 Новоозёрное — посёлок городского типа в Городском округе Евпатория/Евпаторийском городском совете Крыма.
 Новоозёрное — село в Измаильском районе Одесской области Украины.

См. также 
 Новоозёрный